Дюнамю́нде (; , «гирло Дюни») — німецька власна назва. Також — Дінамінде.

Тононіми

Дюнамюнде — традиційна німецька назва Даугавгріви.
 Дюнамюндська фортеця — у 1641—1940 роках в районі старого русла і гирла Дюни.
 Дюнамюндський замок — у 1305—1680 роках замок на місці монастиря, в районі старого русла і гирла Дюни.
 Дюнамюндський монастир — у 1205—1305 роках цистеріанський монастир в районі старого русла і гирла Дюни.